Samuel Palmer – angielski malarz
 Samuel Palmer – polski aktor